Bice Vanzetta (1961- ) est une fondeuse italienne.
 Giorgio Vanzetta (1959- ) est un fondeur italien.